Stuyahok steht für:

 Stuyahok (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Stuyahok Hills, einen Gebirgszug in Alaska
 Stuyahok River, einen Fluss in Alaska
 Stuyahok River (Bonasila River), einen Fluss in Alaska